

Toponymie 

 Juruá est une municipalité de l'État d'Amazonas au Brésil.

 / 
 Le rio Juruá est l'un des principaux affluents de l'Amazone qui coule au Pérou et au Brésil.

Homonymie de toponyme